Miejscowości w USA:
 Spring Garden – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Cherokee
 Spring Garden – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Plumas
Gminy w USA:
 Spring Garden (ang. Spring Garden Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jefferson
 Spring Garden (ang. Spring Garden Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie York